В данной статье представлены составы команд, участвующих в клубном чемпионате мира по футболу 2014. Каждая команда должна иметь состав из 23-х человек (три из которых должны быть вратарями) к крайнему сроку, назначенному ФИФА, — 28 ноября 2014 года. Замены по причине травмы разрешено производить за 24 часа до первого матча команды.

Атлетик Тетуан

Уэстерн Сидней Уондерерс

ЕС Сетиф

Крус Асуль

Окленд Сити

Реал Мадрид

Сан-Лоренсо де Альмагро

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальные списки игроков команд

2014